Lingua minoritaria – lingua parlata da una comunità numericamente inferiore rispetto alla popolazione complessiva di uno Stato
Isola linguistica – territorio in cui la maggioranza della popolazione parla una lingua diversa da quella delle regioni geografiche circostanti
Minoranze linguistiche – componente del gruppo misto tradizionalmente presente nel Parlamento italiano